Šujskij – famiglia russa
 Dmitrij Ivanovič Šujskij – politico russo
 Michail Skopin-Šujskij – politico russo
 Vassili Šujskij (Basilio IV di Moscovia) – zar di Russia
 Šujskij rajon – rajon dell'Oblast' di Ivanovo, in Russia